Polanka est un toponyme qui peut désigner :

Polanka, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Polanka, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Polanka, village de la voïvodie de Mazovie

'''orthographe voisine :
 Polánka, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.